Lernaeopoda är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av de Blainville 1822. Lernaeopoda ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Lernaeopoda